Guillem I de Luxemburg (1081 - 1131) va ser comte de Luxemburg de 1096 a 1131. Era fill de Conrad I, comte a Luxemburg i de Clemència d'Aquitània. Com els seus predecessors, va tenir conflictes amb l'arquebisbe de Trèveris Brunó el 1122 i el 1127, el que li va valer una excomunió. Va ser el primer de la seva família a fer figurar el títol de comte de Luxemburg en les seves actes.

Família 

Es va casar cap al 1105 amb Matilde o Luitgarda de Northeim, filla de Kunó, comte de Beichlingen, i va tenir a:
 Conrad II (mort el 1136), comte de Luxemburg 
 Guillem, comte de Gleiberg, citat el 1131 i 1158
 Liutgarda (1120 - 1170), casada amb Enric II (1125 - 1211), comte de Grandpré

Bibliografia 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, 1902 

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg